El Torneig de Wimbledon 2012, conegut oficialment com a Wimbledon Championships 2012, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre gespa que pertany a la categoria de Grand Slam. La 126a edició es va celebrar entre 25 de maig i el 8 de juny de 2012 a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, barri de Londres, Anglaterra.

Notícies 
 El tennista suís Roger Federer es va coronar per setena ocasió a Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012) igualant el rècord que tenien William Renshaw i Pete Sampras. També va representar el seu dissetè títol de Grand Slam, ampliant així el seu avantatge com a tennista masculí amb més títols de Grand Slam. Els punts aconseguits li van permetre escalar des de la tercera posició del rànquing a la primera, posició que havia perdut el juny de 2010. Això li va proporcionar l'oportunitat de sumar la setmana que li faltava per empatar amb Sampras al capdamunt del rànquing individual i esdevenir així el tennista amb més setmanes al número 1 des de l'Era Open. Prop de complir els 31 anys, Federer esdevingué el segon tennista de més edat en estar al número 1 darrere d'Andre Agassi (33 anys i 131 dies). El tennista escocès Andy Murray va arribar a la final individual masculina, fet que no aconseguia cap tennista britànic des de 1936 quan ho va fer Fred Perry.
 La tennista estatunidenca Serena Williams va guanyar per cinquena ocasió a Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010 i 2012) aconseguint el seu catorzè títol de Grand Slam. Fou el primer Grand Slam després d'estar gairebé un any lesionada. Empatà amb la seva germana Venus Williams amb cinc títols a Wimbledon i esdevingué la primera tennista de 30 anys o més en guanyar aquí des de Martina Navrátilová l'any 1990. La polonesa Agnieszka Radwańska disputà la seva primera final de Grand Slam, de fet la primera tennista polonesa en arribar a una semifinal de Grand Slam. A causa de la derrota es quedà a les portes del número 1 del rànquing mundial, fet que si aconseguí la bielorussa Viktória Azàrenka que recuperà aquesta posició.
 La parella masculina formada per l'anglès Jonathan Marray i el danès Frederik Nielsen van esdevenir la primera parella invitada en imposar-se en la final de dobles masculins. Marray fou el primer tennista britànic en guanyar en categoria de dobles des de l'any 1936, mentre que Nielsen fou el primer tennista danès en guanyar un títol de Grand Slam, individual o dobles, el seu avi Kurt Nielsen fou finalista a Wimbledon els anys 1953 i 1955 en categoria individual i aconseguí el títol de dobles mixtos al US Open de 1957. Cal destacar el fet que era el primer torneig que disputaven com a parella. La parella formada pel suec Robert Lindstedt i el romanès Horia Tecau foren finalistes per tercer any consecutiu.
 La parella femenina formada per les germanes Serena i Venus Williams van guanyar el títol de dobles femenins per cinquena ocasió, allargant així la seva ratxa de tretze finals de Grand Slam guanyades sense derrota. També significà el tercer doblet aconseguit per Serena a Wimbledon (2002, 2009 i 2012).
 La parella mixta formada pels estatunidencs Lisa Raymond i Mike Bryan van aconseguir el seu tercer títol de Grand Slam en dobles mixtos, el primer a Wimbledon i gairebé deu anys després dels dos primers (US Open 2002 i Roland Garros 2003). La parella formada per la russa Ielena Vesninà i l'indi Leander Paes foren finalistes d'un Grand Slams per segona ocasió aquest any després de perdre a l'Open d'Austràlia.
 La tennista kazakha Iaroslava Xvédova va aconseguir un "Golden Set" (set daurat) després de guanyar el primer set de forma perfecta a la italiana Sara Errani, número 10 del rànquing individual. La kazakha va guanyar 24 punts consecutius sense cedir un sol punt en tot el set, imposant-se finalment per 6−0 i 6−4. Fou la primera tennista que ho aconseguia en l'Era Open.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixtos

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Semifinals)
  Rafael Nadal (2a ronda)
  Roger Federer (Campió)
  Andy Murray (Final)
  Jo-Wilfried Tsonga (Semifinals)
  Tomáš Berdych (1a ronda)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Janko Tipsarević (3a ronda)
  Juan Martín del Potro (4a ronda)
  Mardy Fish (4a ronda)
  John Isner (1a ronda)
  Nicolás Almagro (3a ronda)
  Gilles Simon (2a ronda)
  Feliciano López (1a ronda)
  Juan Mónaco (3a ronda)
  Marin Čilić (4a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Kei Nishikori (3a ronda)
  Bernard Tomic (1a ronda)
  Milos Raonic (2a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (2a ronda)
  Andreas Seppi (1a ronda)
  Marcel Granollers (1a ronda)
  Stanislas Wawrinka (1a ronda)
  Mikhaïl Iujni (Quarts de final)
  Philipp Kohlschreiber (Quarts de final)
  Radek Štěpánek (3a ronda)
  Julien Benneteau (3a ronda)
  Andy Roddick (3a ronda)
  Florian Mayer (Quarts de final)
  Kevin Anderson (1a ronda)

Individual femení 
  Maria Xaràpova (4a ronda)
  Viktória Azàrenka (Semifinals)
  Agnieszka Radwańska (Final)
  Petra Kvitová (Quarts de final)
  Samantha Stosur (2a ronda)
  Serena Williams (Campiona)
  Caroline Wozniacki (1a ronda)
  Angelique Kerber (Semifinals)
  Marion Bartoli (2a ronda)
  Sara Errani (3a ronda)
  Li Na (2a ronda)
  Vera Zvonariova (3a ronda)
  Dominika Cibulková (1a ronda)
  Ana Ivanović (4a ronda)
  Sabine Lisicki (Quarts de final)
  Flavia Pennetta (1a ronda)
  Maria Kirilenko (Quarts de final)
  Jelena Janković (1a ronda)
  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Nàdia Petrova (3a ronda)
  Roberta Vinci (4a ronda)
  Julia Görges (3a ronda)
  Petra Cetkovska (2a ronda)
  Francesca Schiavone (4a ronda)
  Jie Zheng (3a ronda)
  Anabel Medina Garrigues (2a ronda)
  Daniela Hantuchová (1a ronda)
  Christina McHale (3a ronda)
  Monica Niculescu (1a ronda)
  Peng Shuai (4a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (1a ronda)

Dobles masculins 
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (2a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Semifinals)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (1a ronda)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (3a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (Final)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (1a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (2a ronda)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Marcel Granollers /  Marc López (1a ronda)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Semifinals)
  Frantisek Cermak /  Filip Polasek (1a ronda)
  Santiago González /  Christopher Kas (2a ronda)
  Colin Fleming /  Ross Hutchings (1a ronda)
  Eric Butorac /  Jamie Murray (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Quarts de final)
  Andre Sa /  Bruno Soares (2a ronda)

Dobles femenins 
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Semifinals)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Quarts de final)
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (2a ronda)
  Maria Kirilenko /  Nàdia Petrova (2a ronda)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (Quarts de final)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Final)
  Iaroslava Xvédova /  Galina Voskobóieva (3a ronda)
  Iveta Benesova /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Quarts de final)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Quarts de final)
  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (3a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (1a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (3a ronda)
  Gisela Dulko /  Paola Suárez (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Nicolescu (2a ronda)
  Chuang Chia-Jung /  Vera Duixévina (1a ronda)

Dobles mixtos 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (Semifinals)
  Lisa Raymond /  Mike Bryan (Campions)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Semifinals)
  Ielena Vesninà /  Leander Paes (Final)
  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (2a ronda)
  Roberta Vinci /  Daniele Bracciali (3a ronda)
  Andrea Hlavacková /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (2a ronda)
  Julia Görges /  Daniel Nestor (Quarts de final)

  Abigail Spears /  Mariusz Fyrstenberg (2a ronda)
  Jie Zheng /  Rohan Bopanna (Quarts de final)
  Lucie Hradecká /  Frantisek Cermak (Renúncia)
  Iveta Benesova /  Jürgen Melzer (2a ronda)
  Sara Errani /  Fabio Fognini (2a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  David Marrero (2a ronda)
  Kveta Peschke /  Andy Ram (3a ronda)
  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (3a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2012
Wimbledon 2012, Torneig de